

Achternaam
 Desiderius Erasmus (1466 ?- 1536), Nederlands filosoof, theoloog en humanist.
 Daniël Jacobus Erasmus (1830 - 1913), waarnemend staatspresident van de Zuid-Afrikaansche Republiek 1871 - 1872, en generaal in de Tweede Boerenoorlog (1899-1902)
 Kermit Erasmus (1990), Zuid-Afrikaans voetballer.
 P. Erasmus (? - ?), burgemeester van de voormalige gemeente Oostburg in Zeeland (1922 - 1940).

Voornaam
 Erasmus Darwin (1731 - 1802), Engels arts en natuurkundige, grootvader en inspirator van Charles Darwin.
 Erasmus van Formiae (± 240 - 303), bisschop en martelaar, ook bekend als Sint Elmo.
 Erasmus Grasser (± 1450 - ± 1518), Duits beeldhouwer.
 Erasmus Jacobs vond in 1866 de Eureka-diamant in Oranje Vrijstaat, de eerste diamant die gevonden werd in Zuid-Afrika.
 Erasmus Quellinus I (1584 - 1640), Zuid-Nederlands beeldhouwer
 Erasmus Quellinus II (1607 - 1678), Zuid-Nederlands kunstenaar
 Erasme Louis Surlet de Chokier (1769 – 1839), baron en Regent (eerste staatshoofd) van België.

Vernoemd

Desiderius Erasmus

Brug en gebouwen
 Erasmusbrug, een brug in Rotterdam sinds 1996.
 Erasmusgebouw, een universiteitsgebouw uit 1973 op de campus van Nijmegen, het hoogste gebouw in die stad
 Erasmushuis (Anderlecht), de locatie waar Desiderius Erasmus in Brussel verbleef.
 Erasmushuis (Leuven), een universiteitsgebouw uit 1975 in Leuven.
 Erasmushuis (Rotterdam), een kantoorgebouw in Rotterdam.

Onderwijs, wetenschap en cultuur
 Erasmus College, een middelbare school in Zoetermeer
 Erasmiaans Gymnasium, de oudste school van Rotterdam, oorspronkelijk de Groote School – eerste naamsvermelding in 1328.
 Erasmushogeschool Brussel, een hogeschool in Brussel.
 Erasmus Leven Lang Leren, onderdeel van voorheen het Europese Leven Lang Leren Programma (LLP) voor subsidies.
 ERASMUS-programma
 Erasmusprijs
 Erasmus Student Network, naar het acroniem van European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, een uitwisselingsprogramma voor universiteitsstudenten sedert 1989.
 Erasmus Universiteit Rotterdam, de universitaire instelling van Rotterdam sinds 1913, in 1973 naar Erasmus vernoemd.
 Openbare Scholengemeenschap Erasmus middelbare school in Almelo.

Openbaar vervoer
 Erasmuslijn, een metrolijn in Rotterdam sinds 1968.
 Erasmus (metrostation), een station van de Brusselse metro nabij het Erasmusziekenhuis.
 Erasmus (trein), een trein op de treindienst Rotterdam-München

Ziekenhuizen
 Erasmus MC, een academisch medisch centrum in Rotterdam sinds een fusie van ziekenhuizen in circa 2001.
 Erasmusziekenhuis (Anderlecht), een universitair ziekenhuis in Brussel sinds 1977.

Overig
 De Liefde (galjoen), schip dat eerst Erasmus heette
 A.R.S.V.V Alcazar/Erasmus, een studentenvolleybalvereniging in Rotterdam
 RSKV Erasmus, Rotterdamse Studentenkorfbalvereniging
 Erasmus (Dune), een fictieve intelligente robot in de Legends of Dune sciencefiction boekenreeks van Kevin J. Anderson en Brian Herbert sinds 1999.
 Erasmus (label), een Rotterdams klassieke-muzieklabel van Wijnand van Hooff.
 Erasmus verzekeringen, een Rotterdamse verzekeringsmaatschappij, onderdeel van Delta Lloyd sinds 27 maart 2007.

Erasmus van Formiae
 Sint-elmsvuur, een elektrisch natuurverschijnsel.

Erasmus Grasser
 Erasmus-Grasser-Gymnasium, een stedelijk gymnasium in München opgericht 1833, hernoemd omstreeks 2004.

Burgemeester P. Erasmus
 Burgemeester Erasmusstraat, een straat in de Zeeuwse plaats Oostburg sinds circa 1945.

Overig
Verwante namen:
 Johannes Erasmius Froben, auteur en zoon van Johannes Frobenius, die Erasmus en uitgever van diens werken te Bazel.
 Janus Erasmius (Johannes Erasmius, 1604 - 1658), Nederlands classicus en auteur